Hacault ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Hacault (1926–2000), kanadischer Geistlicher und Erzbischof von Saint-Boniface
 Edmund Hacault (1817–1889), deutscher Baumeister, Architekt und Bauingenieur
 Edmund Oscar Hacault (1841 oder 1842–1904),  deutscher Architekt